Ло И-цзюнь (кит. трад. 駱以軍; ) — тайваньский писатель, поэт, эссеист и литературный критик.

Биография 
Лу окончил Университет китайской культуры в Тайбэе. Изучал китайскую литературу у таких авторов, как Чжан Да-чунь, которые оказали влияние на его ранний стиль. Позже получил степень магистра в Тайбэйском национальном университете искусств, где изучал историю театра. Он является лауреатом многочисленных наград, в том числе литературной премии China Times и 10-й литературной премии газеты «Ляньхэбао». В 2007 стал приглашенным писателем в Мастерской писателей Университета Айовы.

Темы и стиль 
Единственный ребенок в семье китайских эммигрантов, бежавших с материка вслед за войсками Гоминьдана после 1949 года, Ло исследует темы отчуждения и экстерриториальности в романе «Тангутский отель» , который сочетает в себе фантастику с элементами постмодернистской литературы, а также квази-автобиографические вставки, отсылающие к его собственному опыту культурного аутсайдера, выросшего на Тайване.

Библиография

Сборники рассказов 
 The Red Ink Gang / Red Character Group (Тайбэй: Unitas Publishing, 1993. ISBN 9575225813)
 We Left the Bar of the Night (Crown culture Publishing. 1993.  ISBN 9573310260)
 Wife Dreams of Dog (Yuan-Liou Publishing. 1998.  ISBN 9578286058)
 We / Us (Taipei: INK Publishing. 2004.  ISBN 9867420233)
 Nativity of the Zodiacs / Born Into the Twelfth Sign (Taipei: INK Publishing. 2005.  ISBN 9867420322)
 Letter / Alphabets A-F (Participation: Chen Xue, Tong Wei Ge, Yan Zhong Xian, Hu Shu Wen, Yang Kai Lin) (Acropolis Publishing. 2017.  ISBN 9869533426)

Романы 
 The Third Dancer (Taipei: Unitas Publishing. 1999.  ISBN 957522258X)
 Moon Family / Family of the Moon (Taipei: Unitas Publishing. 2000.  ISBN 9575223047)
 Elegy (Taipei: Rye Field Publishing. 2001.  ISBN 9574697096)
 The Distance / Far Away (Taipei: INK Publishing. 2003.  ISBN 9867810481)
 My Future 2nd Son’s Memory of Me (Taipei: INK Publishing. 2005.  ISBN 9789867420961)
 Tangut Inn (Taipei: INK Publishing. 2008.  ISBN 9789866631276)
 Daughter (Taipei: INK Publishing. 2014.  ISBN 9789863445296)
 Kuang chao ren (匡超人) (Rye Field Publishing. 2017.  ISBN 9789863445296)

Эссеистика 
 Wo ai luo (我愛羅) (Taipei: INK Publishing. 2006.  ISBN 9867108302)
 In Search of Lost Time (Taipei: INK Publishing. 2006. ISBN 9789866631313)
 Jingji da xiaotiao shiqi de mengyou jie (經驗大蕭條時期的夢遊街) (Taipei: INK Publishing. 2009. ISBN 9789866377051)
 Face Book (Taipei: INK Publishing. 2012. ISBN 9789866135767)
 My Little Boys (Taipei: INK Publishing. 2014. ISBN 9789865823610)
 May Our Joy Stay: My Little Boys 2 (Taipei: INK Publishing. 2015. ISBN 9789863870821)
 Fitness v.s. Fatness (with Dung Kai Cheung) (Taipei: INK Publishing. 2016. ISBN 9789863870913)
 Hu ren shuo shu (胡人說書) (Taipei: INK Publishing. 2017. ISBN 9789863871422)
 Chun zhen de dan you (純真的擔憂) (Taipei: INK Publishing. 2018. ISBN 9789863872566)
 Taxi Driver (Taipei: INK Publishing. 2018. ISBN 9789863872573)

Сказки 
 Children’s Tales for the Little Star (Crown Culture Publishing. 1994. ISBN 957331147X)

Поэтические сборники 
 Luo Yi Jun’s Poetry: The Story of Abandonment (Self-published. 1995.)
 The Story of Abandonment (Taipei: INK Publishing. 2013. ISBN 9789865933487)

Пьесы 
 Qing xie (傾斜) (graduation production of The Graduate Institute of Theatre Arts and Playwriting in Taipei National University of Arts, 1995)

Комиксы 
 Kafei guan li de jiaohuan gushi (咖啡館裡的交換故事) (with Li Ya, Xi Niu, Wang Yan Kai, Lin Yi jie, Xiao Ya quan, Chen Yong kai, Sun Yi Ping, Huo chai, Lan Han Jie, Tin Tin & A Qiao, Guo Yu Yi, Zeng Yu Jie, etc.) (Locus Publishing. 2010. ISBN 9789862131848)
 My Little Boys: Ye wan bao shi bao long (夜晚暴食暴龍) (Taipei: INK Publishing. 2018. ISBN 9789863872443)
 My Little Boys: Ming da de zhang lang (命大的蟑螂) (Taipei: INK Publishing. 2018. ISBN 9789863872450)
 My Little Boys: You yong (游泳) (Taipei: INK Publishing. 2018. ISBN 9789863872504)
 My Little Boys: Lan san (爛傘) (Taipei: INK Publishing. 2018. ISBN 9789863872511)
 My Little Boys: Chao jia (吵架) (Taipei: INK Publishing. 2018. ISBN 9789863872597)

Примечания 

Писатели-постмодернисты
Писатели Тайваня
Поэты Тайваня
Китайские писатели
Китайские поэты